Jules Battesti (1858 - 1914), général de gendarmerie
 François Battesti (1890 - 1977), as de la Première Guerre mondiale 
 Antoine Battesti (1930 - 2016), colonel de l'armée de terre et colonel de sapeurs-pompiers
 Léo Battesti (né en 1953), ancien militant politique corse ; président de la Ligue corse des échecs